Slobodno zidarstvo Kripte (engl. Cryptic Masonry) je drugi dio slobodnozidarskih stupnjeva u sustavu Yorčkog obreda (engl. York Rite) te unutar Obreda posljednji ustanovljen koji se posebno bavi legendom o Hiramu Abiffu. Ovi stupnjevi su prolaz u rituale obnove Hrama kralja Salomona, odnosno druga legenda o Hramu. Ovo tijelo je poznato i kao Koncil kraljevskih i izabranih majstora (engl. Council of Royal & Select Masters) iliti Koncilu slobodnih zidara Kripte (engl. Council of Cryptic Masons) ovisno o jurisdikciji. Naziv Slobodno zidarstvo Kripte ili Obred kripte nosi jer je kripta, odnosno prostorija ispod posvećene građevine, sadržana u stupnjevima.

Članstvo u Koncilu nije uvjet za članstvo u Vitezovima Templarima u nekim jurisdikcijama tako da se može preskočiti. U drugima je to uvjet.

Konstitutivni stupnjevi 
Unutar Yorčkog obreda, članovi slobodnog zidarstva Kripte sastaju se kao koncil, a koncil dodjeljuje tri stupnja:
 Stupanj kraljevskog majstora (engl. Royal Master)
 Stupanj izabranog majstora (engl. Select Master)
 Stupanj najodličnijeg majstora (engl. Super Excellent Master)

Van Sjedinjenih Država veliki koncili imaju pravo dodijeliti druge stupnjeve, poput stupnja "mornara Kraljevskog luka" (engl. Royal Ark Mariner) u Kanadi te stupanj "izvrsnog majstora" (engl. Excellent Master) u Škotskoj. U Engleskoj i Walesu stupnjevi Yorčkog obreda u zidarstvu Kripte dio su Reda kraljevskih i izabranih majstora (engl. Order of Royal and Select Masters).

Veliki koncil Slobodnih zidara kripte Hrvatske dodijelje dva stupnja (kraljevskog majstora i izabranog majstora) dok stupanj najodličnijeg majstora nije obavezan za dalje napredovanje.

Ustroj

Lokalni koncil kraljevskih i izabranih majstora 
Koncil je u mnogočemu slično masonskoj loži; ima časnike i sustav ritualnih stupnjeva koji se u ovom slučaju sastoji od tri stupnja: kraljevski majstor, izabrani majstor i najodličniji majstor. Stupanj najodličnijeg majstora nije obavezan u nekim jurisdikcijama. Različite dužnosti u loži modelirani su izravno prema zanatskoj loži; iako su nazivi često različiti, dužnosti su uglavnom iste. Međutim, njihovo zasjedanje je malo drugačije po tome što sva tri principala koncila sjede na istočnom podiju, dok kapetan straže i kontrolor koncila sjede na zapadu i jugu.

Koncil u nekim jurisdikcijama ima više od jednog podvornika. Dužnost orguljaša, ili glazbenika, nije obavezna u bilo kojem tijelu i često je upražnjena. Također, ni dužnost maršala nije obvezna u nekim jurisdikcijama.

Veliki koncil  
U Sjedinjenim Državama svaka savezna država ima svoj veliki koncil koji obavlja iste administrativne poslove za svoje podređene koncile kao što velika loža radi za svoje podređene lože. U drugim državama postoje veliki koncili na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Veliki koncil također ima svoje ekvivalente časnicima velike lože modificirane iz naslova časnika koncila:
 Veliki meštar (engl. Grand Master)
 Zamjenik velikog meštra (engl. Deputy Grand Master)
 Veliki glavni kontrolor rada (engl. Grand Principal Conductor of the Work)
 Veliki rizničar (engl. Grand Treasurer)
 Veliki arhivar (engl. Grand Recorder)
 Veliki kapelan (engl. Grand Chaplain)
 Veliki kapetan straže (engl. Grand Captain of the Guard)
 Veliki kontrolor koncila (engl. Grand Conductor of the Council)
 Veliki maršal (engl. Grand Marshal)
 Veliki podvornik (engl. Grand Steward)
 Veliki govornik (engl. Grand Lecturer)
 Veliki stražar (engl. Grand Sentinel)

Jurisdikcije koje nisu članice Glavnog velikog koncila mogu koristiti drugačije naslove od ovdje prikazanih. U jurisdikcijama koje ih imaju, postoje i regionalni zamjenici ili regionalni inspektori koje veliki meštar imenuje kao svoje povjerenike za praćenje regionalne jurisdikcije. U drugim jurisdikcijama ove dužnosti obavlja majstor luka (engl. Master of the Arch). Veliki povjerenici imenovani su da održavaju komunikaciju sa svojim kolegama u drugim jurisdikcijama.

Veliki koncili također doprinose određenim dobrotvornim akcijama koje se razlikuju od države do države.

Glavni veliki koncil 
Mnogi veliki koncili diljem svijeta članovi su krovne organizacije pod nazivom Glavni veliki koncil slobodnih zidara Kripte (engl. General Grand Council of Cryptic Masons International), osnovane 25. kolovoza 1880. godine. Izdaje tromjesečni časopis nazvan The Cryptic Freemason te podržava zakladu masona kripte za medicinska istraživanja.

Koncil kripte u Hrvatskoj 
Slobodno zidarstvo Kripte je prvi puta u Hrvatsku uvedeno početkom 2009. godine kada je skupina članova Velike lože Hrvatske postigla potrebne stupnjeve uz pomoć iz Italije i Austrije. Tom prilikom je osnovan i prvi Koncil kraljevskih i izabranih majstora u Hrvatskoj sa sjedištem u Rijeci. U proljeće 2009. godine skupini članova iz Hrvatske dodijeljeni su kriptični stupnjevi u Washingtonu, od strane Velikog Kapitela slobodnih zidara Kraljevskog luka Virginije. Početkom ljeta 2009. godine u Hrvatskoj su utemeljena još dva koncila. S tri koncila u Hrvatskoj ispunili su se uvjeti za osnivanjem velikog koncila tako da su utemeljili Veliki koncil slobodnih zidara Kripte Hrvatske.

Vidi još 
 Masonski redovi
 Popis masonskih obreda

Izvori

Vanjske poveznice 
 General Grand Council of Cryptic Masons International
 Koncil Kripte Hrvatska
 Yorčki obred

Masonski redovi